— японская фамилия.

Персоналии 
 Ягами, Дзюнко (род. 1958) — японская певица и автор песен.
 Ягами, Толл (род. 1962) — японский музыкант.

Вымышленные персонажи 
 Лайт Ягами — персонажи аниме и манги «Тетрадь смерти».
 Такуя Ягами — персонажи аниме и манги «Classroom of the Elite».